Анато́лий Тере́нтьевич Матю́хин (; 27 декабря 1930) — советский футболист, защитник. Выступал в составе клубов «Динамо» (Ереван), «Динамо» (Киев), «СКВО», «Арсенал» (Киев) и «Десна» (Чернигов).

Карьера игрока 
В 1949 году начал выступления в команде Первой группы «Динамо» (Ереван). В 1950 году перешёл в киевское «Динамо», где играл в основном за дубль. 11 матчей провёл за основной состав (10 — в чемпионате и 1 — в Кубке СССР). В 1954—1958 годах выступал в составе армейской команды Киева (в этот период называлась ОДО, ОСК и СКВО). В сезонах 1959—1960 был игроком киевского «Арсенала», тренером которого был Иосиф Лифшиц. В 1961 году по приглашению Лифшица перешёл в черниговскую «Десну», был назначен капитаном команды. За «Десну» в классе «Б» сыграл 129 матчей. Завершил карьеру футболиста в августе 1964 года.

Характеристика 
Играл на позиции центрального защитника. Несмотря на невысокий рост и низкую скорость, эффективно противостоял соперникам на футбольном поле. Отличался высокой самоотдачей в игре. Футболист «Десны» 1960-х годов Валерий Кравчинский вспоминал эпизод, который произошёл во время матча с командой СКФ (Севастополь):

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ukr-football.org.ua
 Информация об игроке на сайте ФК «Десна»

Футболисты СССР
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Темп» Киев
Футбольные тренеры СССР